Velika nagrada Argentine 1956 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 22. januarja 1956.

Luigi Musso je dosegel svojo prvo zmago v karieri, Olivier Gendebien, Gerino Gerini in Chico Landi so se prvič uvrstili med dobitnike točk. Olivier Gendebien in Gerino Gerini sta odpeljala prvo dirko v karieri, Oscar González edino, Chico Landi in Alberto Uria pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 34
|  Luigi Musso Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 98
| 3:00:03,7
| 3
| 45
|-
! 2
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 98
| + 24,4 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 14
|  Mike Hawthorn
| Maserati
| 98
| +2 kroga
| 8
| 4
|-
! 4
| 10
|  Chico Landi Gerino Gerini
| Maserati
| 92
| +6 krogov
| 11
| 1,51,5
|-
! 5
| 38
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 91
| +7 krogov
| 10
| 2
|-
! 6
| 16
|  Alberto Uria Oscar González
| Maserati
| 88
| +10 krogov
| 13
|
|-
! Ods
| 2
|  Stirling Moss
| Maserati
| 81
| Motor
| 7
|
|-
! Ods
| 36
|  Peter Collins
| Ferrari
| 58
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 8
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 57
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 6
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 42
| Pog. gred
| 6
|
|-
! Ods
| 32
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 40
| Menjalnik
| 2
|
|-
! Ods
| 12
|  José Froilán González
| Maserati
| 24
| Motor
| 5
|
|-
! Ods
| 30
|  Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 22
| Črpalka za gorivo
| 1
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956